Vilca steht für folgende geographischen Objekte:
 Distrikt Vilca, Verwaltungseinheit in der Provinz Huancavelica in Peru
 Vilca (Huancavelica), Distriktverwaltungszentrum in der Provinz Huancavelica in Peru
 eine Ortschaft im Distrikt Huancaya in der Provinz Yauyos in Peru
 Río Vilca, rechter Nebenfluss des Río Mantaro in Peru

Vilca ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Vilca, peruanischer Mittelstreckenläufer
 María Luisa Vilca, peruanische Kurzstreckenläuferin
 Susana Vilca, peruanische Politikerin

Vilca bezeichnet außerdem:
 Anadenanthera colubrina, eine in Südamerika vorkommende Baumart